Verdandigatan finns i flera orter i Sverige:

Verdandigatan, Eskilstuna
Verdandigatan, Hyltebruk
Verdandigatan, Höganäs
Verdandigatan, Mariannelund
Verdandigatan, Stockholm
Verdandigatan, Vikingstad

Gator i Sverige